Die Wyschtscha Liha 1994/95 () war die 4. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 17. Juli 1994 und endete am 23. Juni 1995.

Modus 
Achtzehn Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Titelverteidiger Dynamo Kiew sicherte sich zum dritten Mal die Meisterschaft.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994/95